The War on Drugs steht für:

 The War on Drugs (Band), US-amerikanische Band
 The War on Drugs (Film), österreichischer Dokumentarfilm von Sebastian J. F. (2007)

Siehe auch:
 War on Drugs, Maßnahmen der US-amerikanischen Drogenpolitik